Prva hrvatska odbojkaška liga je predstavljala ligu drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2020./21.  
U "Prvoj ligi" je sudjelovalo 12 klubova. Prvak je postala ekipa "Mladost II" iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
12 klubova je igralo dvokružnu ligu (22 kola).

Sudionici 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 Don Bosco, Zagreb 
 Drenova, Rijeka 
 Karlovac, Karlovac 
 Kitro Varaždin, Varaždin 
 Mladost II, Zagreb 
 Nebo, Zaprešić 
 Nova Gradiška, Nova Gradiška 
 Osijek II, Osijek 
 Sinj, Sinj 
 Umag, Umag 
 Veli Vrh, Pula 
 Zadar, Zadar

Ljestvica

Doigravanje za ulazak u Superligu  
 igra se na dvije dobivene utakmice 

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Igrano od 25. travnja do 8. svibnja 2021.  
Izvori:

Povezani članci 
 Superliga 2020./21. 
 1. B HOL 2020./21. 
 2. HOL 2020./21. 
 Kup Snježane Ušić 2020./21.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, PRVA HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2020./21.), pristupljeno 28. travnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, PRVA HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2020./21.), wayback arhiva 
 ferata.hr, Odbojkašicama Sinja pobjeda za kraj odlične sezone, objavljeno 18. travnja 2021., pristupljeno 28. travnja 2021. 
  

 

2020-21